Basílica de San Martín es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como basílicas, construidos en honor de un santo llamado Martín.

Advocación 
 San Martín de Tours, San Martín Obispo o San Martín Caballero (316-397), soldado del ejército romano y posterior obispo de Tours.
 Otros, véase San Martín#Santos.

Basílicas 
Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Alemania 
 Basílica de San Martín, basílica en la ciudad de Amberg.
 Basílica de San Martín, basílica en la ciudad de Bingen am Rhein.
 Basílica de San Martín, basílica en la ciudad de Bonn.
 Basílica de San Martín, basílica en la ciudad de Landshut.
 Basílica de San Martín, basílica en la ciudad de Weingarten.

en Bélgica 
 Basílica de San Martín, basílica en la ciudad de Halle.
 Basílica de San Martín, basílica en la ciudad de Lieja.

en España 
 Basílica de San Martín de Mondoñedo, basílica en San Martín de Mondoñedo, Foz.

en Francia 
 Basílica de San Martín, basílica en la ciudad de Ainay.
 Basílica de San Martín, basílica en la ciudad de Magenta.
 Basílica de San Martín de Tours, basílica en la ciudad de Tours.

en Italia 
 Basílica de San Martín de Tours, basílica en la ciudad de Alzano Lombardo.

en Filipinas 
 Basílica de San Martín de Tours, basílica en la ciudad de Taal.

Véase también 
 Iglesias de San Martín, entre otras:
 Iglesia de San Martín de Tours (Frómista)